Чемпіонат Австрії 1925/26 () — 15-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вдруге став столичний клуб «Вінер-Аматор».

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони

Легіонери (3): Теодор Лортманн (Німеччина), Кальман Конрад (Угорщина),  Йозеф Рохлічек (Чехословаччина).

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1925/26 на rsssf 

1926
Австрія
Австрія